Гран-при Италии 1998 года — четырнадцатый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1998 года. Прошёл на Национальном автодроме Монцы в Италии. Соревнования состоялись 13 сентября 1998 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Мика Хаккинен 1:25,139

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Италии